naglasak ili akcent, isticanje sloga u riječi jačinom i visinom glasa
 Akcent (glazbeni sastav), rumunjska dance-pop glazbena skupina